Ґалаґани — український рід
 Ґалаґани — місцевість у Києві

Див. також 
 Ґалаґан